Список событий в авиации в 1991 году:

События 
 4 февраля — первый полёт штурмовика Су-39.
 6 мая — образована авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи".
 31 мая — первый полёт швейцарского лёгкого пассажирского самолёта Pilatus РС-12.
 15 сентября — первый полёт американского стратегического военно-транспортный самолёта Boeing C-17 Globemaster III.
 30 декабря — в Москве учреждён Межгосударственный авиационный комитет.

Авиакатастрофы 

 27 декабря — Чудо в Готтрёре: через несколько минут после вылета из аэропорта Стокгольм-Арланда, самолёт MD-81 компании SAS разбился из-за отказа обоих двигателей. Никто из 129 человек на борту не погиб.

Без точной даты 
 Совершил первый полёт американский ударный вертолёт AAC Penetrator.
 Первый полёт российского лёгкого самолёта Аэропракт-Самара А-21 Соло.

Персоны

Скончались 
 17 марта — Воробьёв, Иван Алексеевич, дважды Герой Советского Союза (1944; 1945), полковник (1956), военный лётчик.
 8 августа — Иван Никитович Кожедуб, лётчик-ас времён Великой Отечественной войны, наиболее результативный лётчик-истребитель в авиации союзников (64 сбитых самолёта). Трижды Герой Советского Союза, Маршал авиации.

См. также

Примечания